Појам Басано може да се односи на:
 Басано (Анкона), је насеље у Италији у округу Анкона, региону Марке
 Басано (Варезе), је насеље у Италији у округу Варезе, региону Ломбардија
 Басано Брешано, је насеље у Италији у округу Бреша, региону Ломбардија
 Басано Романо, је насеље у Италији у округу Витербо, региону Лацио
 Басано дел Грапа, је град у северној Италији
 Басано ин Таверина, је насеље у Италији у округу Витербо, региону Лацио
 Сан Басано, је насеље у Италији у округу Кремона, региону Ломбардија
 Басано (Алберта), је варошица у Канади у покрајини Алберта